Catedral de Seúl puede referirse a:
 Catedral de la Inmaculada Concepción (Seúl), de rito católico;
 Catedral de Santa María la Virgen y San Nicolás (Seúl), de rito anglicano.